KS Luftëtari Gjirokastër é um clube de futebol da Albânia, sedeado na cidade de Gjirokastër. 

Atualmente disputa a Segunda Divisão albanesa ("Kategoria e Parë"). Joga suas partidas no Subi Bakiri Stadium, com capacidade para 8.500 espectadores.

Titulos

 Superliga Albanesa

Vice-campeão (1): 

1977–78

Segunda Divisão

Campeão (8): 1934, 1962–63, 1965–66, 1974–75, 1988–89, 1993–94, 1998–99, 2015–16

Vice-campeão (2): 1954, 1960

Clubes de futebol da Albânia
Clubes de futebol fundados em 1929